Hare Island kan syfta på följande platser:

Grönland 

 Hareø, ö, Qaasuitsup,

Indien 

 Pāndyan Tīvu, ö, Tamil Nadu, 

Robotskapade Grönlandförgreningar
Robotskapade Indienförgreningar